Уравнением Бюргерса называют уравнение в частных производных. Это уравнение известно в различных областях прикладной математики. Уравнение названо в честь Иоганна Мартинуса Бюргерса (1895—1981). Является частным случаем уравнений Навье — Стокса в одномерном случае.

В гидродинамике уравнение вводится так: пусть задана скорость течения жидкости u и её кинематическая вязкость . Тогда в общем виде уравнение Бюргерса записывается так:

 .

Если влиянием вязкости можно пренебречь, то есть , уравнение приобретает вид:

 .

В этом случае мы получаем уравнение Хопфа — квазилинейное уравнение переноса — простейшее уравнение, описывающее разрывные течения или течения с ударными волнами.

Если  вещественно и не равно , уравнение сводится к случаю  : для  нужно сначала сделать замену , , и для любого знака : ,  .

Уравнение Бюргерса можно линеаризовать преобразованием Хопфа-Коула. Для этого (при ) нужно сделать замену функции:
  .

При этом решения уравнения Бюргерса сводятся к положительным решениям линейного уравнения теплопроводности:

См. также 
 Уравнение Курамото-Сивашински

Литература 
Дж. Уизем Линейные и нелинейные волны. М.: Мир, 1977. 624 с.

Примечания

Ссылки 
 Burgers' Equation at EqWorld: The World of Mathematical Equations.

Гидродинамика
Дифференциальные уравнения в частных производных
Бюргерса
Бюргерса
Уравнения сохранения